rojnik (Sempervivum) – rodzaj roślin z rodziny gruboszowatych
 rojnik morfeusz (Heteropterus morpheus) –  motyl dzienny z rodziny powszelatkowatych